Guido Landert (ur. 3 listopada 1985 w Wattwil, kanton St. Gallen) – szwajcarski skoczek narciarski. Członek klubu SC Speer Ebnat-Kappel. W Pucharze Świata zadebiutował w 2005. Należał do szwajcarskiej kadry A. Po sezonie 2007/2008 postanowił zakończyć karierę.

14 marca 2008, w swoim ostatnim sezonie ustanowił na Letalnicy swój rekord życiowy wynoszący 208 metrów.

Początkowo uprawiał również kombinację norweską. W dyscyplinie tej między innymi punktował w Letnim Grand Prix 2003, a rok później zajął 9. lokatę w jednych z zawodów zaliczanych do tego cyklu. W sezonie 2004/2005 punktował także w Pucharze Kontynentalnym, plasując się najwyżej w pojedynczym konkursie na 10. pozycji. Kilkukrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie zajmował najwyżej miejsca pod koniec drugiej dziesiątki, a drużynowo w 2003 zajął 4. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Landerta na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2007  Sapporo – 40. miejsce (K-120), 49. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2006  Tauplitz – nie zakwalifikował się
 2008  Oberstdorf – 23. miejsce
 Drużynowo
 2006  Tauplitz – 6. miejsce
 2008  Oberstdorf – 9. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 2002  Schonach – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 47.
 sezon 2006/2007: 51.
 sezon 2007/2008: 42.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006/2007 – 66.
 2007/2008 – 50.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 45.
 2007 – 65.
 2008 – 43.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 63.
 2006 – 66.
 2007 – 72.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 71.
 2007 – 52.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 144.
 sezon 2005/2006: 97.
 sezon 2007/2008: 61.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 57.
 2007: 43.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 17.
 sezon 2007/2008: 50.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Chaux-Neuve – 4 lutego 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia Guido Landerta na oficjalnej stronie FISu
 Informacje o Guido Landercie w serwisie skijumping.pl

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Szwajcarscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Wattwil
Urodzeni w 1985